УЕФА Лига Европе 2009/10. је била прва сезона под новим именом за такмичење претходно познато као Куп УЕФА.
Финале је играно на ХСХ Нордбанк арени, у Хамбургу, Немачка.

Учешће екипа 

У УЕФА Лиги Европе 2009/10. учетвују 193 представника 53 национална савеза УЕФА. Број екипа из појединог савеза одређује се према УЕФА лига коефицијенту. Победнику последњег Купа УЕФА Шахтјор Доњецк има обезбеђено место у групи, чак иако не добије место преко своје домаће лиге.

Квалификациона шема Лиге Европе 2009/10.
 Савези рангирани од 1 до 6 ће имати по 3 клуба у квалификацијама 
 Савези рангирани од 7 до 9 ће имати по 4 клуба у квалификацијама
 Савези рангирани од 10 до 53 ће имати по 3 клуба (осим Лихтенштајна, Андоре и Сан Марина који ће имати по 1 клуб)

Распоред екипа 
 Прво коло квалификација (46 екипа)
 14 другопласираних екипа из савеза рангираних од 37-51 (изузев Линхенштајна) 
 29 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 22-51 (изузев Линхенштајна) 
 3 екипе победника у Фер плеју 
 Друго коло квалификација (80 екипа)
 23 екипе победнице из првог кола
 24 победника националних купова из савеза ранцираних од 30-53
 18 другопласираних екипа из сваза рангираних од 19-36
 6 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 16-21
 6 четвртопласираних екипа из савеза рангираних од 10-15
 3 петопласиране екипе из савеза рангираних од 7-9
 Треће коло квалификација (70 екипа)
 40 победника другог кола квалификација 
 12 победника купова из савеза рангираних од 18-29 
 3 другопласиране екипе из савеза рангираних од 16-18 
 6 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 10-15 
 3 четвртопласиране екипе из савеза рангираних од 7-9 
 3 петопласиране екипе из савеза који су рангирани 4-6 (победник Франвуског Лига купа) 
 3 шестопласиране екипе из савеза рангираних 1-3 
 Плеј оф коло(76 тимова)
 35 победника из трећег кола квалификација 
 17 победника купа из савеза рангираних од 1-17 
 3 трећепласиране екипе из савеза рангираних од 7-9 
 3 четртопласиране екипе из савеза рангираних од 4-6 
 3 петопласиране екипе из савеза рангираних од 1-3 
 15 поражених у Лиги шампиона 2009/10. треће коло квалификација
 Групна фаза (48 екипа)
 38 победника из плеј оф кола 
 10 поражених из Плеј офа Лиге шампиона 2009/10.
 Финална фаза (32 клуба)
 12 победника из групне фазе 
 12 другопласираних из групне фазе
 8 трећепласираних екипа из групне фазе Лиге шампиона 2009/10.

Екипе

Календар такмичења

Квалификације

Прво коло квалификација 
Утакмице се играју 2. јула и 9. јула

|}

МТЗ-РИПО, Ветра, ФК Розенборг, Рудар Велење, Широки Бријег и ТНС су одређени жребом да буду домаћини у првој утакмици, али договором противника домаћинство у првој утакмици је замењено.

Друго коло квалификација 

|}

Треће коло квалификација 
Жреб за треће коло квалификација и одржано је 17. јула 2008. у Ниону. Утакмице су се играле 30. јула и 6. августа 2009.

|}

Плеј оф коло 
Жреб за ово коло је био одржан у Ниону 7. августа 2009, а утакмице су се играле 20. августа и 27. августа.

|-

|}

Групна фаза 
Жреб за групну фазу одржан је у Монаку 28. августа 2009.. У такмичењу учествује 48 клубова од који је 38 из плеј офа ове Лиге и 10 клубова који су поражени у лолу плеј офа Лиге шампиона 2009/10.. Клубови су подељени у 12 група по четири. Такмичење ће почети 17. септембра и трајати до 17. децембра 2009.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Група Ј

Група К

Група Л

Шеснаестина финала 
Жреб за шеснестину финала УЕФА купа одржан је у петак 18. децембра у Ниону у Швајцарској. Према правилима у овом делу такмичења играју првопласирани из такмичења по групама и четири боље трећепласиране екипе из Лиге шампиона, против другопласираних екипа и четири слабије трећепласиране екипе из Лиге шампиона. У шеснаестини финала не могу се састати клубови из истих земаља, као и они који су били у истим групама. Утакмице су игране 16/18. фебруара и 23/25. фебруара 2010.

 

|}

Осмина финала 
Жреб за осмину финала обављен је истога дана када су жребани парови шеснаестине финала 18. децембра 2009. Утакмице су игране 11 и 18. марта 2010. године.

|}

Четвртфинале 

|}

Полуфинале 

|}

Финале

Види још 
 Лига шампиона 2009/10.

Референце

Спољашње везе 
 2009/10 Competition format (UEFA.com)
 сајт УЕФА Лига Европе

Сезоне УЕФА Лиге Европе
Сезона 2009/10. у УЕФА такмичењима